Фінал Кубка Футбольної ліги 2021 — фінальний матч 61-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Гра відбулась 25 квітня 2021 на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. У матчі зіграли «Манчестер Сіті» та «Тоттенгем Готспур». Перемогу і свій восьмий титул (четвертий поспіль) здобув «Манчестер Сіті».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

Фінали Кубка Футбольної ліги
2021 у футболі
2021 в англійському спорті